Липовец може бити:

 Липовец (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република
 Липовец (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Липовец (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Липовец (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Липовец (Златар-Бистрица), насељено мјесто у општини Златар-Бистрица, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска